Ingres steht für:

 Ingres (Datenbanksystem), ein freies relationales Datenbanksystem
 (12611) Ingres, Asteroid des Hauptgürtels

Ingres ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780–1867), französischer Maler

Siehe auch:

 Ingress (Begriffsklärung)